Села:
 Бережинка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Новгородківська селищна громада (в минулому — Новгородківський район)
 Бережинка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Первозванівська сільська громада

Див. також 
 Бережанка